Super Aguri F1 je nekdanje japonsko moštvo v Formuli 1, ki je nastopalo v sezonah ,  in na prvih štirih dirkah . Šef moštva je bil Aguri Suzuki, finančni direktor pa Wayne Humphries. Sedež moštva je bil v Tokiu, toda vsa dejavnost je potekala v nekdanjem sedežu moštva Arrows v angleškem Leafieldu.

V premierni sezoni 2006 so dosegli enajsto, zadnje mesto v konstruktorskem prvenstvu Formule 1 brez točk, z najboljšim rezultatom Takume Sata na zadnji dirki za Veliko nagrado Brazilije, desetim mestom. V  je Sato dvakrat osvojil točke. Moštvo je pred peto dirko  zaradi finančnih težav prenehalo dirkati, kmalu zatem pa je propadlo.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2006
Športna moštva, razpuščena leta 2008